Het seizoen 2011-2012 van de Bundesliga was het 49ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op twee plaatsen van het seizoen daarvoor. Borussia Dortmund werd onder leiding van trainer-coach Jürgen Klopp voor de tweede keer op rij en de vijfde keer in totaal kampioen van de Bundesliga.

Teams 
In het vorige seizoen degradeerden Eintracht Frankfurt en FC St. Pauli. Zij werden vervangen door Hertha BSC en FC Augsburg. Borussia Mönchengladbach wist zich te handhaven door in de play-offs voor promotie/degradatie VfL Bochum te verslaan.

De volgende teams namen deel aan de Bundesliga 2011/12:

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Play-offs promotie/degradatie 
De nummer 16 van de Bundesliga (Hertha BSC) moest het opnemen tegen de nummer 3 van de 2. Bundesliga (Fortuna Düsseldorf) om een plek in de Bundesliga 2012/13.

Fortuna Düsseldorf won de play-offs met 4-3 van Hertha BSC en promoveerde zodoende naar de Bundesliga 2012/13. Hertha BSC degradeerde naar de 2. Bundesliga 2012/13.

Statistieken

Topscorers

Meeste assists

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2011/12 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

Borussia Dortmund

Bijgaand een overzicht van de spelers van Borussia Dortmund, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van trainer-coach Jürgen Klopp voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
DFB-Pokal 2011/12
2. Bundesliga 2011/12

Bundesliga (mannenvoetbal)
Bundesliga 1